Różyczka – choroba zakaźna
 Różyczka wrodzona – zespół wad wrodzonych
 Różyczka liściowa – układ liści u roślin
 Różyczka – przysiółek wsi Piotrówka w  woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica
 Różyczka – film polski z 2010 roku
 Różyczka – ścieżka dźwiękowa do filmu Różyczka